Mogila - település Bulgáriában
Mogila - község és községközpont Macedóniában